Teatro Real o Real Teatro hace referencia a:

Lugares

Argentina 
 Teatro Real de Córdoba

Bélgica 
 Teatro Real de la Moneda, en Bruselas.
 Teatro Real de Toone, en Bruselas.

Dinamarca 
 Teatro Real de Copenhague, Dinamarca.

España 
 Real Teatro de las Cortes, en San Fernando.
 Teatro Real, en Madrid.
 Teatro Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial.

Irlanda 
 Teatro Real de Wexford

Reino Unido 
 Teatro Real Nacional, en Londres.
 Real teatro de Glasgow
 Teatro Haymarket, en Londres.

Suecia 
 Teatro Real de Estocolmo

Véase también 
 Teatro Regio